Alaküla (Kastre), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre
 Alaküla (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Alaküla (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa
 Alakülä, een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald